Бернет има више значења:
 Округ Бернет (Тексас)
 Бернет (Тексас)